Agrate può riferirsi a:

Agrate Brianza – comune italiano in provincia di Monza e Brianza
Agrate Conturbia – comune italiano in provincia di Novara